DNF:
 «Did not finish» — «не финишировал», спортивный термин.
 Duke Nukem Forever
 DNF (менеджер пакетов) —  консольный менеджер RPM-пакетов, замена Yum.